Бозио:

Топоним 
 Бозио — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Персоналии

Примечания